Сега Џенесис, познат као Мега Драјв (јап: メガドライブ, Хепберн: Mega Doraibu?) у већини регија ван Северне Америке, је 16-битна конзола видео игара развијена и продата од стране Сега Ентерпрајзис, Лтд. Први пут објављена у Јапану 1988. године и у Северној Америци 1989. године, Џенесис је трећа конзола Сеге и успех Мастер Система. Систем садржи библиотеку од више од 900 игара креираних од стране Сеге и широког спектра трећих лица и испоручених на РУМ кетриџима. Такође се може играти и комплетна библиотека игара Мастер Система када је инсталиран одвојено продаван Повер Бејс Конвертор. Џенесис је такође имао користи од бројних периферних уређаја, укључујући Сега ЦД и Сега 32Х, неколико мрежних услуга, и и више варијација првих и трећих лица конзоле која су се фокусирала на проширење његове функционалности. Конзола и њене игре наставиле су да буду популарне међу обожаваоцима, сакупљачима, обожаваоцима музике видео игара, и емулационим ентузијазистима. Лиценцирана трећа лица поново издате конзоле се и даље производе, и неколико развијача индие игре наставили су да производе игре за њу. Много игара је такође поново објављено у компилацијама за нове конзоле и понуђена је могућности преузимања на различитим интернет сервисима, као што су Вии Виртуална Конзола, Хбох Лајв Аркад, ПлејСтејшн Мрежа, и Стим.

Џенесис је у почетку била скромна, али је порасла до садржине игара за улагање жалбе на све врсте играча. Назив почетног пакета је био Олтрд Бист, који је касније промењен у Соник д Хеџхог. Најпродаванији су били Соник д Хеџхог, његов наставак Соник д Хеџхоф 2, и Дизнијев Аладин. Током развоја конзоле, Јапанска Сега је фокусиран на развој акционих игара док је Амерички Сега радио на развијању спортских игара. Велики део жалби на Џенесис библиотеку током постојања конзоле је био аркадно-базиран доживљај њених игара, као и још тежих уноса као што је Делфин Еко и спортских игара као што је Џо Монтана Фудбал. У поређењу са конкуренцијом, Сега се рекламирала старијој публици објављујући зрелије игре, укључујући и нецензурисану верзију Мортал Комбата.

Ово је абецедни списак објављених игара за Џенесис. Наведени наслови не укључују издања за Сега ЦД и Сега 32Х додатке. Наслови који су укључени у овој листи нису лиценцирани од Сеге, укључујући издања у Тајвану од стране неколико програмера као што је Гамтек, као и издања за Аколејд пре него што је лиценциран после догађаја из Сега В. Аколејд. Ова листа такође укључује наслове развијене од стране нелиценцираних тречих лица после прекида Генесиса, као што је Пјер Солар Велике Архитекте.

Неколико игара је пуштено искључиво са претплатничког Сега Канала; који је био активан од 1994. до 1998. године. Ово значи да ниједан физички кетриџ није био званично објављен за коришћење на конзолама. Док је неколико игара пуштено на овај начин, неке од њих су сачуване у библиотеци Џенесис, као што је Пулсмен и Мега Мен: Лукави рат. Ови наслови су наведени у листи са њиховим ослобађајућим статусима на жутој позадини.

Игре

Сега Меганет наслови 
Сега Меганет, познат и као Нет Ворк Систем, је интернет сервис за Мега Драјв у Јапану. Користећи дајл-ап Интернет приступ, Меганет је био Сегин први интернет сервис за више играча, и функционисао је на плати па играј основи. Систем је функционисао помоћу употребе периферијског уређаја званог Мега Модем и нудио је неколико јединствеих наслова који се могу преузети, а неколико се могло играти заједно са друштвом. Поред тога, дели технологију и опрему са озбиљним сервисима као што је Мега Анср, који је коришћен за банкарске сврхе. Иако је систем био најављен за Северну Америку под именом „Теле-Џенесис“, никада није објављен за тај регион.

Меганет сервис користи своју библиотеку наслова, која не зависи од Џенесис библиотеке. Већина ових игара никада није објављена; међутим, Колумнс, Флики, Фатал Лабиринт, и Теди Бој Блуз су касније објављени. Неколико Меганет игара се касније појавило у Гејм но Конзјуме вол. 2 објављених за Мега-ЦД искључиво у Јапану. Већина игара је била мала, око 128 kB по игри, због ограничења брзине интернет конекције у том тренутку. Преузимања су процењена да ће трајати око пет до осам минута. Све Меганет игре су биле доступне на Сега Гејм библиотеци, приступањем помоћу Меганет модема. Због проблема са отпужбама дугог коришћења телефонских линија, као и секунди временских разлика између команди, само две игре су доживеле конкурентну игру: Тел-Тел Стедиум и Тел-Тел Махјонг, а остатак игара је доступан за самостално играње путем преузимања. Због неспремности Сеге да почини ослобађања услуге у Северној Америци, програмери треће стране у том региону нису били вољни да инвестирају у развој игара посебно за Меганет. То је довело до малог броја наслова креираних за сервис.

Следећа листа садржи све наслове објављене за Меганет сервис. Сви наслови у овој листи су објављени само за Јапан.

Види још 
 Списак франшиза Сега видео игара 
 Списак Сега ЦД игара
 Списак Сега 32Х игара
 Списак видео игара

Референце 

Списак видео игара по платформи